Miejscowości w USA:
 Mansfield Center – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Mansfield Center – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol